Владимир Николаевич Мерзликин (20 октября 1932 — 31 мая 2012) — передовик советского сельского хозяйства, тракторист совхоза «Косихинский» Косихинского района Алтайского края, Герой Социалистического Труда (1976).

Биография 
Родился в 1932 году в селе Малахово Западно-Сибирского края в семье крестьянина Николая Яковлевича и Анисьи Яковлевны. Детство и юношество прошло в родном селе.

С 1941 по 1945 годы обучался в начальной сельской школе. Война оставила его без отца. Родитель погиб в 1943 году защищая Ленинград.

После окончания школы Владимир трудоустроился в колхоз имени Жданово, нужно было помогать матери и младшим братьям и сёстрам. Работал в поле от восхода до заката. При Малаховской МТС получил специальность тракторист. В 1952 году был призван в ряды Вооружённых сил Советского Союза, служил в военно-строительных войсках. Службу проходил в посёлке Ширловая Гора Читинской области. Демобилизовавшись, вернулся на родину и устроился работать в совхоз "Косихинский". 

С 1956 года в Алтайском крае активно начала внедряться и возделываться кукуруза. Владимир Николаевич одним из первых кто в совхозе "Косихинский" был определён на выращивание этой культуры. Урожайность у него была 350-400 центнеров с гектара, а в 1976 году он получил рекордный урожай 531 центнеров с гектара, став заслуженным мастером по выращиванию кукурузы. Через два года вновь рекорд - 576 центнеров с гектара. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года за выдающиеся производственные достижения и получения высоких результатов урожая зерновых Владимиру Николаевичу Мерзликину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В 1963 году принят в члены КПСС. Избирался членом Косихинского райкома Алтайского краевого комитета, Был депутатом Алтайского Совета народных депутатов, депутатом Косихинского районного Совета депутатов трудящихся. Делегат XXVII съезда КПСС. 

В 80-х годах в районе начали осваивать новые технологии получения качественных кормов. Владимир Николаевич не остался в стороне. Сначала он испытал подсев кормового проса к кукурузе, а затем начал выращивать скороспелые сорта кукурузы с початками. В поселке Восход был небольшой орошаемый участок земли, и руководство совхоза решило посадить на нем кормовую свеклу рассадой. Доверили это дело В.Н. Мерзликину и не ошиблись: он получил отличный урожай.

По итогам социалистического соревнования в 1981 году он стал лауреатом премии С.Е.Пятницы, в 1982 лауреатом премии  имени И.К.Шипулина, а в 1983 году - премии советских профсоюзов. Заслуженный механизатор РСФСР.

В мае 1986 года получил аттестат о среднем образовании окончив Косихинскую очно-заочную школу.

После продолжал работать в совхозе вплоть до выхода на заслуженный отдых в 1993 году. Общий стаж работы составил 47 лет. Увлекался рыбалкой на удочку. 

Умер 31 мая 2012 года.

Семья 
В 1951 году взял в жёны Марию Ивановну Титову. Вырастили двух сыновей и одну дочь.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (23.12.1976)
 орден Ленина (23.12.1976)
 орден Ленина (1973)
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль "За доблестный труд" (1970)
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Герои труда десятой пятилетки. Москва, Колос, 1977. С 200-207.
 Газета «На земле косихинской». 20 октября 2012 года. №125-126 (2277-2278).

Ссылки 
 

Члены КПСС
Депутаты районных советов РСФСР
Делегаты XXVII съезда КПСС
Заслуженные механизаторы сельского хозяйства РСФСР